Аєлет Шакед (івр. איילת שקד‎; нар. 7 травня 1976) — ізраїльський політик, депутат кнесету від партії «Єврейський дім», міністр юстиції в 34-м уряді Ізраїлю.
 Таль Шакед ( США) — американський шахіст, переможець Чемпіонату світу із шахів серед юніорів.